Ел Нињо има више значења:

 Ел Нињо
 Ел Нињо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Нињо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нињо (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Нињо (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику